Le terme Dugué est un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à :

Patronyme 

 Pierre Dugué de Boisbriand (1665-1736), commandant militaire français qui fonda le poste fortifié de Fort de Chartres dans le Pays des Illinois, en Louisiane française vers 1719-1720.
 Jacques-Claude Dugué d'Assé (1749-1830), homme politique français, député de l'Orne à la Convention nationale.
 Perrine Dugué (1777-1796), victime française, surnommée la « Sainte tricolore », la « Sainte républicaine », « La Sainte bleue », ou encore « la Sainte aux ailes tricolores ».
 Ferdinand Dugué (1816-1913), auteur dramatique français.
 Henri-Joseph Dugué de La Fauconnerie (1835-1913), homme politique français.
 Daniel Dugué (1912-1987), mathématicien, probabiliste et statisticien français.
 Michel Dugué (né en 1946), poète français.

Toponyme 

 Rivière du Gué, un tributaire de la rivière aux Mélèzes dont les eaux se déversent successivement dans la rivière Koksoak et dans la baie d'Ungava, dans la région du Nunavik, dans le Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Homonymie de patronyme